Le jazz hot est un courant de musique jazz né dans les années 1930, joué originellement par les Noirs américains et comportant de larges recours à l'improvisation, par opposition au jazz straight, qui accorde plus d'importance à la qualité de la composition. Il regroupe les styles issus du Dixieland et du Jazz Nouvelle-Orléans.

Bibliographie 
 Hugues Parnassié, Le jazz hot, 1934, R.-A. Corréa
  William H. Kenney III " Le Hot — The Assimilation of American Jazz in France, 1917–1940,", Mid-America American Studies Association, Vol. 25, No. 1, Printemps 1984, pp. 5–24.

Références 

Courant du jazz